Jozef Adamec (1942-2018), joueur puis entraîneur slovaque de football ;
 Ladislav Adamec (1926-2007), homme politique tchèque ;
 Vojtech Adamec (1926-1973), compositeur et chef d'orchestre slovaque.

Patronyme tchèque